El apellido Simoncelli puede hacer referencia a:
 Marco Simoncelli (1987-2011), piloto de motociclismo italiano; o
 Davide Simoncelli (1979-), esquiador italiano.